Элитовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Красноярский край 
 Элитовское сельское поселение — входит в Емельяновский район

Омская область
 Элитовское сельское поселение — входит в Москаленский район